Pukkitsut bezeichnet:
 Pukkitsut (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pukkitsut (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Pukkitsut (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Pukkitsut (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Pukkitsut (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Pukkitsut (Inselgruppe, Itilleq), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pukkitsut (Inselgruppe, Kitsissut), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pukkitsut (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland